Сент-Луїс 2014 (або The 2014 Sinquefield Cup) — 2-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 26 серпня до 8 вересня 2014 року у Сент-Луїсі (США).

Інформація про турнір 

Категорія турніру — XXIII (середній рейтинг — 2801).

Розклад змагань:

 Ігрові дні: 27-31 серпня, 2-6, 7 (плей-оф) вересня;
 Вихідний день: 1 вересня

Початок партій в 22-00 год (час Київський)

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 315 000 доларів.
 100 000 $
 75 000 $
 50 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 20 000 $

Учасники 
 Магнус Карлсен , 2877  — 1
 Левон Аронян , 2805  — 2
 Фабіано Каруана , 2801  — 3
 Хікару Накамура , 2787  — 5
 Веселин Топалов , 2772  — 8
 Максим Ваш'є-Лаграв , 2768  — 9
жирним  — місце в рейтингу станом на серпень 2014 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Переможець 
 Фабіано Каруана

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на офіційному сайті 
 Онлайн турніру на chessdom.com 
 Турнір на chesspro.ru 
 Форум турніру на chesspro.ru 
 Fabiano Caruana Is Doing The Impossible At Chess's Most Competitive Tournament 
 Чемпион мира Магнус Карлсен о своём выступлении в Сент-Луисе: «Это не катастрофа» 

Сент-Луїс (шаховий турнір)
Шахові турніри 2014
2014 у США
Серпень 2014
Вересень 2014